Bagrat Nynyjašvili (* 1. října 1998) je gruzínský zápasník–judista.

Sportovní kariéra 
S judem/sambem začínal v 7 letech v Dmanisi pod vedením Besa Mumladzeho. Vrcholově se připravuje v Tbilisi v policejním sportovním centru Dinamo. V gruzínské mužské reprezentaci se pohybuje od roku 2017 v pololehké váze do 66 kg.

Vítězství 
 2018 - 1x světový pohár (Antalya)

Výsledky

Odkazy

Reference 

 youtube.com: Bagrat Niniashvili - Agiarebuli dziudoisti dmanisidan

Související články 
 Zápas v Gruzii

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Bagrata Nynyjašviliho na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Bagrata Nynyjašviliho na Judobase.org

Gruzínští judisté
Narození v roce 1998
Narození 1. října
Žijící lidé
Muži